PDE5A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 4-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 875 амінокислот, а молекулярна маса — 99 985.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як поліморфізм, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з нуклеотидами, іонами металів.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Фосфодіестерази